Michel Boscher (1922-2008), homme politique français ;
 Mathurin Boscher, créateur de la méthode Boscher ;
 Augustin Boscher-Delangle (1840-1912), homme politique français.